P7, P.7 ou P07 peut faire référence à :

Domaine militaire et armes 
 HK P7, un pistolet semi-automatique allemand ;
 PZL P.7, un avion de chasse polonais.

Écriture 
 Papyrus 7, un papyrus du Nouveau Testament.

Informatique 
 P7zip, un logiciel.

Médecine 
 Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, non classés ailleurs (P07), d'après la classification internationale des maladies.

Média 
 DR P7 Mix, une radio danoise.

Transports 
Automobiles
 Ford Taunus P7, une gamme de grandes berlines familiales produites par Ford Allemagne ;
 XPeng P7, lancée en  est une automobile vendue en Chine et en Norvège.

Aviation/Aéronautique 
  (anciennement) ;
 Piaggio P.7, un hydravion italien ;
 .

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres